Винтроп има више значења:
 Винтроп (Њујорк)
 Винтроп (Мејн)
 Винтроп (Ајова)
 Винтроп (Вашингтон)
 Винтроп (Масачусетс)
 Винтроп (Арканзас)
 Винтроп (Минесота)